Neuenwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Neuenwalde, Ortsteil der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen, Deutschland
 Neuenwalde (Damme), Ortsteil der Stadt Damme, Landkreis Vechta, Niedersachsen, Deutschland
 Neuenwalde, bis 1934 Nowojowitz, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowojowiec, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
Neuwalde
Neuenwald